Інваріант ( — незмінюваний) або інваріантність — термін, що позначає щось незмінне. Конкретне значення терміна залежить від тієї області, де він використовується:

 Інваріант (математика) — величина, яка не змінюється в результаті деяких операцій.
 Інваріант (фізика) — фізична величина, значення якої в деякому фізичному процесі не змінюється з плином Часу.
 Інваріант (програмування) — логічний вираз, значення якого залишається незмінним, наприклад, після виконання тіла циклу.
 Інваріант (фонема) — термін в лінгвістиці на позначення фонеми в її реалізації.
 Інваріант (фольклористика) — термін фольклористики
 Інваріант (маса) — скалярна величина, що характеризує інертність тіла с точки зору теорії відносності (як спеціальної, так і загальної).
 Інваріант (підпростір) — підпростір векторного простору.
 Інваріанти електромагнітного поля — функції напруженостей електричного та магнітного полів, які не змінюються при переході від однієї системи відліку до іншої.

Див. також 
 Адіабатичний інваріант
 CPT-інваріантність
 Трансферабільність (хімія)

Література 
 Інваріантність //